ТУВ — многозначная аббревиатура:
 тув. — тувинский
 ТУВ — тиран, узурпировавший власть (из поэтического текста Дмитрия Александровича Пригова «Кто к кому пришёл»)

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей